25-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 1995 году проходил в чешском городе Брно. В финальной стадии приняли участие 14 национальных сборных. Чемпионками Европы впервые стали баскетболистки сборной Украины.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матчи за 5-8 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1995 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1995 на сайте www.todor66.com

1995
1995 год в баскетболе
Баскетбол